1953 – czwarty sezon Niemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sezony Niemieckiej Formuły 3
1953 w sportach motorowych
1953 w Niemczech